Herrington ist der Familienname folgender Personen:

 Armintie Herrington (* 1985), US-amerikanische Basketballspielerin
 Arthur William Sidney Herrington (1891–1970), US-amerikanischer Ingenieur und Fabrikant
 Billy Herrington (1969–2018), US-amerikanischer Pornodarsteller und Bodybuilder
 Brian Herrington (* 1976), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge
 Daniel Herrington (* 1986), US-amerikanischer Rennfahrer

 Rowdy Herrington (* 1951), US-amerikanischer Filmregisseur und Autor

Herrington bezeichnet:
 Herrington (England), eine Landschaft in England
 Herrington Hill, Berg auf der Lavoisier-Insel im Archipel der Biscoe-Inseln, Antarktis
 Herrington Lake, zwei Seen in den USA

Siehe auch:
 Harrington
 Herington